

Patronyme 

 Mikhaïl Tikhonravov (1900-1974), pionnier soviétique des engins spatiaux et des fusées
 Nikolaï Tikhonravov (1832-1893), historien littéraire russe

Toponymie 
 Tikhonravov, cratère martien, dont le nom vient de l'ingénieur Mikhaïl.